Kabinett Schimon Peres steht für folgende Regierungen in Israel:

 Kabinett Schimon Peres I (1984–1986)
 Kabinett Schimon Peres II (1995–1996)